А́лан Рэй Тьюдик (, род. 16 марта 1971) — американский актёр, известный по ролям Саймона в чёрной комедии «Смерть на похоронах» и Стива в «Вышибалах», а также роли Хобана «Уоша» Уошберна в научно-фантастическом сериале «Светлячок» и фильме «Миссия „Серенити“», снятом как продолжение сериала, и в настоящее время по роли Гарри Вандершпигеля в сериале «Засланец из космоса».

Биография 

Алан Рэй Тьюдик родился в Эль-Пасо, США, в семье американки Бетти Лойс и Тимоти Николаса Тьюдика, поляка по происхождению ( читается [Ту́дык]). Алан вырос в Плейно, пригороде Далласа. В колледже с 1990 по 1991 год он изучал драматургию, а также участвовал в театральных постановках. В 1993 году поступил в Джульярдскую школу, но в 1996 году бросил обучение, так и не получив диплома. В 1997 году он дебютировал в кино, снявшись в фильме «35 миль от нормального».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США